Shah Rukh Khan – aktor bollywoodzki i producent filmowy
 Spółka Restrukturyzacji Kopalń – przedsiębiorstwo z siedzibą w Bytomiu
 sterowanie ruchem kolejowym – zestaw funkcji oraz ich zastosowania, które umożliwiają bezpieczny ruch pociągów